Frassi ima više značenja:
 Frassi, Frosinone
 Frassi, Piacenza